Лисий остров:

 Россия 
 Лисий (остров) — остров в заливе Находка Японского моря.
 Лисий (остров, Выборгский залив) — остров в Выборгском заливе.
 Лисий (остров, Лодейнопольский район) — остров в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Лисий (остров, Приозерский район) — остров в Приозерском районе Ленинградской области, на озере Богатырское.
 Лисий (остров, Таманский залив) — остров в Таманском заливе Керченского пролива. США 
  — остров у побережья Аляски. См. также 
 Лисьи острова

 Примечания